Slovo pád se používá ve více významech:

 Pád (řeka) – řeka v Itálii
 mluvnický pád
 volný pád – fyzikální pojem pro pohyb tělesa v gravitačním poli
 pád dobytka – starší název pro dobytčí mor
 Ikarův pád – rčení

historie
 Pád Konstantinopole

kultura
 

Pád Arkuna – opera Zdeňka Fibicha
 Pád říše římské – americký historický film z roku 1964
 Pád Třetí říše – německý film z roku 2004

Související články 
 spád

Externí odkazy